«История одного подзатыльника» — советский короткометражный телевизионный художественный фильм режиссёра Владимира Бычкова, снят на ТО «Экран» в 1980 году по сценарию Ивана Киасашвили.

Сюжет 
Фильм снят в жанре социально-педагогического кинофельетона.

Николаю Ивановичу, папе Славика Козлова, не нравится, что сын прохладно относится к точным наукам, отдавая предпочтение музыке; для закрепления учебного материала отец изредка отпускает сыну родительские подзатыльники.

Старый друг семьи Козловых дядя Митя посылает на телевидение письмо, где от имени Николая Ивановича уверяет редакцию в полезности родительского наказания. На следующий день о педагогических методах Козлова-старшего узнаёт весь город.

Против отцовских подзатыльников встают все знакомые Николая Ивановича. Проведя несколько дней в тяжёлых раздумьях и поговорив откровенно с дядей Митей, Николай Иванович изменяет своё отношение к воспитанию сына.

Новую жизнь он начинает с того, что дарит Славику трубу.

В ролях 

 Женя Лившиц — Славик Козлов
 Альберт Филозов — Николай Иванович Козлов, папа Славика
 Павел Кормунин — Дмитрий Лаврович, друг семьи Козловых
 Игорь Косухин — Пётр Николаевич, председатель завкома
 Евгений Тетерин — дедушка Славика
 Наталья Каширина — Клава, мама Славика
 Марина Гаврилко — соседка Козловых
 Надежда Самсонова — соседка Козловых
 Лидия Королёва — соседка Козловых
 Вячеслав Гостинский — телеведущий
 Яков Беленький — прохожий с собакой
 Георгий Милляр — фокусник, прадедушка Димы Бугаева
 Леонид Серебренников — певец
 Николай Смирнов — вахтёр завода
 Михаил Калинкин — рабочий
 Евгений Быкадоров — эпизод на заводе
 В. Любимов — эпизод

Озвучивание:

 Зиновий Гердт — читает текст
 Евгений Тетерин — телеведущий, зачитывает письмо (роль Вячеслава Гостинского)

Съёмочная группа 

 Автор сценария: Иван Киасашвили
 Режиссёр-постановщик: Владимир Бычков
 Оператор-постановщик: Валерий Шаров
 Композитор: Анатолий Быканов
 Исполнитель песен: Леонид Серебренников
 Текст песен: Пётр Синявский
 Инструментальный ансамбль «Мелодия»
 Руководитель: Георгий Гаранян
 Художник-постановщик: Татьяна Морковкина
 Режиссёры: Л. Поленков, Л. Пошивайло
 Звукооператор: В. Бортников
 Художник по костюмам: Г. Кузьмина
 Художник-гримёр: Т. Фокина
 Монтаж: Е. Рыжковой, Л. Пановой
 Редактор: В. Розина
 Музыкальный редактор: И. Юдина
 Комбинированные съёмки:
 Оператор: Н. Денисов
 Художник: В. Седов
 Директор: В. Гераскин

Ссылки 
 Сергей Землянухин, Мирослава Сегида. Домашняя синематека. Отечественное кино 1918—1996. — М.: Дубль-Д, 1996, 520 c. — ISBN 5-900902-05-6 — C. 184.

Телефильмы СССР по алфавиту
Короткометражные телефильмы СССР 1980 года
Короткометражные телефильмы ТО «Экран»
Телекомедии СССР
Короткометражные телефильмы на русском языке
Фильмы Владимира Бычкова